Бонни может означать:

Топонимы
 Бонни или Биафра (залив) — залив в Гвинейском заливе.
 Бонни-Айленд — остров.
 Бонни (озеро, Антарктида) — озеро в Антарктиде.
 Бонни (озеро, юго-восток Южной Австралии) — прибрежное озеро в юго-восточной части Южной Австралии.
 Бонни — город на юго-востоке Нигерии в дельте Нигера.

Персоналии
 Бонни Паркер (1910—1934) — американская преступница, напарница Клайда (Бонни и Клайд)
 Бонни, Саймон (род. 1961) — австралийский музыкант.
 Бонни Тайлер (род. 1951) — британская рок-певица.
 Бонни, Эмма (род. 1976) — английская снукеристка.
 Бонни, Энн — женщина-пират ирландского происхождения.

См. также 
 
 Бони
 Бонин
 Бонней